Косьяново — название населённых пунктов:

Россия 
 Косьяново — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Косьяново — деревня в Новоржевском районе Псковской области.